

Patronyme 
Donald A. Wollheim
Richard Wollheim, philosophe britannique
Gert Heinrich Wollheim
Louis Wolheim, acteur et réalisateur américain